Ernesto Leopoldo Víctor Carlos Augusto José Emico de Leiningen (en alemán: ; Amorbach, 9 de noviembre de 1830 -ibidem, 5 de abril de 1904) fue el cuarto príncipe de Leiningen. Sobrino de la reina Victoria, fue un príncipe al servicio de la Marina Real británica y un candidato al trono de Grecia durante la vacante de poder en Atenas entre 1862-1863.

Biografía 
Ernesto Leopoldo era el hijo mayor del príncipe Carlos Federico de Leiningen (1804-1856), a su vez medio hermano de la reina Victoria del Reino Unido (1819-1901), y de su esposa, la condesa María Klebelsberg (1806-1880).

Sobrino de la reina Victoria, el príncipe Ernesto de Leiningen se enroló en la Marina Real británica (Royal Navy). Obtuvo así el rango de capitán y el comandamiento de un navío de línea de la escuadra de Malta.

A principios de la década de 1850, participó en la guerra de Crimea y combatió especialmente en la región del Danubio.

En 1856, sucedió a su padre y se convirtió en el cuarto príncipe de Leiningen. En ese momento, igualmente, fue nombrado miembro de la cámara alta de Baviera.

En 1863, fue propuesto por el gobierno británico dirigido por Lord Palmerston como candidato a la sucesión del rey Otón I al trono de Grecia. Sin embargo, el príncipe rechazó este honor y fue finalmente el príncipe Guillermo de Dinamarca quien fue elegido rey con el nombre de Jorge I.

Familia   
El 11 de septiembre de 1858 contrajo matrimonio en Karlsruhe con la princesa María de Baden (1834-1899), una de las hijas del gran duque Leopoldo I de Baden (1790-1852) y de la princesa Sofía Guillermina de Suecia (1801-1865). De este matrimonio nacieron dos hijos:

 Alberta (1863-1901), princesa de Leiningen.
 Emico (1866-1939), quinto príncipe de Leiningen, quien desposó a la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg (1866-1932).

Honores

Ancestros

Véase también 
 Casa de Leiningen

Referencias

Bibliografía 
  Édouard Driault et Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours. Tome III, Paris, PUF, 1926.

Enlaces externos 
  Ficha genealógica en The Peerage

Príncipes de Leiningen
Militares británicos del siglo XIX
Políticos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX